Халлайн:

 Халлайн — город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Халлайн — административный округ в Австрии на территории исторической области Тенненгау.